Patrick Johansson, puede referirse a:

 Patrick Johansson (n. 23 de octubre de 1946 en Rouen, Francia, ) es un académico, investigador y profesor de lengua náhuatl, de origen francés, nacionalizado |mexicano.
 Patrick Johansson (n. 29 de marzo de 1976 en Falun, Suecia) es un baterista sueco y actual músico de Yngwie Malmsteen y Spelled Moon.